Namata steht für:
 Namata (Dorf), eine Ortschaft auf den Fidschi-Inseln

Namata ist der Familienname von:
 Adamou Namata (* 1954), nigerianischer Geschäftsmann